Krvavica est un toponyme qui peut désigner :
 Krvavica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Baška Voda, comitat de Split-Dalmatie; 
 Krvavica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.